

Geografia 
 Padstow, località della Cornovaglia settentrionale (Regno Unito)
 Padstow, località della Cornovaglia  meridionale, nei pressi di Penzance, nel distretto di Penwith (Regno Unito)
 Padstow, località della Cumbria (Regno Unito)
 Padstow, sobborgo di Sydney (Australia)
 Padstow, località dell'Alberta (Canada)

Altro 
 Padstow , canzone degli Steeleye Span,  ispirata alla cittadina di Padstow (Cornovaglia settentrionale)